Mikołaj Daniłowicz (zm. 1624) – marszałek Sejmu I Rzeczypospolitej, podskarbi wielki koronny, podskarbi nadworny koronny, oboźny koronny (dworski), starosta krasnostawski, czerwonogrodzki, starosta parczewski, bielski, chełmski, drohobycki, ekonom samborski
 Mikołaj z Żurowa Daniłowicz – podczaszy koronny, podstoli koronny, podkomorzy chełmski, starosta czerwonogrodzki i hrubieszowski, dworzanin królewski
 Jan Mikołaj Daniłowicz (zm. 1650) – podskarbi wielki i nadworny koronny, starosta przemyski, samborski, czerwonogrodzki i chełmski
 Mikołaj Franciszek Daniłowicz (zm. 1688) – wojewoda podolski, starosta czerwonogrodzki, borecki, lubelski i parczewski